

Persone 
 Al Tuck – cantautore canadese
 Amos Tuck – politico statunitense
 Amy Tuck – politico statunitense
 Anthony Tuck – storico britannico
 Dick Tuck – politico statunitense
 Donald H. Tuck – bibliografo australiano
 Edward Tuck – banchiere e filantropo statunitense
 Horace Tuck – artista britannico
 James A. Tuck – archeologo statunitense
 James L. Tuck – fisico britannico
 Jessica Tuck – attrice statunitense
 Justin Tuck – giocatore statunitense di football americano
 Matthew Tuck – cantante e chitarrista britannico
 Michael Tuck – giocatore australiano di football australiano
 Raphael Tuck – politico, accademico e avvocato britannico
 Robert Stanford Tuck – aviatore britannico
 Shane Tuck – giocatore australiano di football australiano
 Tuck & Patti – duo musicale statunitense
 William Munford Tuck – politico statunitense

Altro 
 Fra Tuck – personaggio delle leggende di Robin Hood
 Jill Tuck – personaggio della serie cinematografica Saw
 Tuck – personaggio Disney della serie Paperino Paperotto
 Tuck & Roll – personaggi del film d'animazione della Pixar A Bug's Life

Pagine correlate 
 Tuc
 Tuk